Jorge est un prénom masculin, l'équivalent espagnol et portugais de Georges. C'est aussi un nom de famille.

Prénom 
 Personnalités prénommées Jorge : .

Il est porté notamment par les poètes espagnols Jorge Manrique et Jorge Guillén, l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, l'homme politique et écrivain espagnol Jorge Semprún, l'écrivain brésilien Jorge Amado, le pianiste cubain Jorge Bolet, le peintre cubain Jorge Camacho, le metteur en scène argentin Jorge Lavelli, le footballeur argentin Jorge Valdano, le compositeur uruguayen Jorge Drexler, le compositeur chilien Jorge Arriagada, le chanteur brésilien Jorge Ben Jor, le pilote de moto espagnol Jorge Martínez, le président portugais Jorge Sampaio, le boxeur mexicain Jorge Arce ou encore le pilote de vitesse moto espagnol Jorge Lorenzo.

Pseudonyme 

 Jorge (1982-), nom d'artiste de George Papagheorghe, chanteur et présentateur de télévision roumain ;
 Jorge (1993-), Jorge Marco de Oliveira Moraes, footballeur brésilien ;
 Artur Jorge (1946 -), Artur Jorge Braga de Melo Teixeira, footballeur portugais ;
 Fernando Jorge (1998-), céiste cubain
 Kaio Jorge (2002 -), Kaio Jorge Pinto Ramos, footballeur brésilien ;
 Mário Jorge (1961-), Mário Jorge da Silva Pinto Fernandes, footballeur portugais ;
 Rui Jorge (1973 -),  Rui Jorge de Sousa Dias Macedo de Oliveira, footballeur portugais ;
 Seu Jorge (1970 -), Jorge Mário da Silva, musicien et acteur brésilien.

Patronyme 

 Ana Jorge (1950 -), femme politique portugaise ;
 Félix Jorge (1994 -), joueur de baseball dominicain ;
 Jean-Louis Jorge (1947-2000), réalisateur dominicain ;
 Joaquim Jorge (1939-2014), footballeur portugais ;
 Lídia Jorge (1946 -), romancière portugaise ;
 Raul Jorge (1903-?), footballeur portugais.

Cinéma & télévision 

Jorge, un film de Joel Hopkins (1998).
 Jorge, une mini-série télévisée argentine (2013).

Patronyme portugais
Patronyme brésilien
Prénom portugais
Prénom espagnol
Pseudonyme